Тья́гу Жозе́ Пи́нту Маша́ду (; род. 18 октября 1985, Вила-Нова-де-Фамаликан, Португалия) — португальский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду .

Карьера 
Профессиональную карьеру Тьягу Машаду начал в 2008 году в португальской команде Madeinox-Boavista, за которую выступал два года. Лучшим результатом за эти годы стала победа в Troféu Joaquim Agostinho (2008) и титул чемпиона Португалии в гонке с раздельным стартом (2009).

В 2010 году он подписал контракт с командой высшего дивизиона . В этом же году завоевал второе место в генеральной классификации Кольца Сарта, где также выиграл этап — индивидуальную гонку на время, а на Критериум Интернасиональ и Вольте Альгарве в общем зачете занял третье место, параллельно получив белую майку лучшего молодого гонщика. В 2011 году стал вторым в генеральной классификации Джиро дель Трентино, а в 2013 году третьим в недельной многодневке по дорогам Австралии — Тур Даун Андер.

В 2014 году португалец сменил команду на . Он завоевал викторию в общем зачете Тура Словении, второе место — на Туре Мурсии и третье — на Критериум Интернасиональ.

В сентябре 2014 года подписал контракт с  на два следующих сезона.

Тьягу Машаду — гонщик, хорошо выступающий на недельных гонках. Он неплохо терпит некрутые горы и часто показывает хорошие результаты в гонке с раздельным стартом.

Победы

Статистика выступлений на Гранд Турах

Примечания

Ссылки 
 

Велогонщики Португалии